Junior-VM i håndbold 1987 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1987 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1987 (kvinder)